2. Mistrzostwa Świata Seniorów w Wioślarstwie 1966 – odbyły się od 8 września do 11 września 1966 roku nad jeziorem Bled w Jugosławii (obecnie Słowenia).


Medaliści

Tabela Medalowa

Przypisy 

Bled 1966
1966 w sporcie
1966 w Jugosławii
Wioślarstwo w Jugosławii